Villa Sant'Antonio – comune della Sardegna in provincia di Oristano
 Villa Sant'Antonio – frazione di Ascoli Piceno e Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno
 Villa Sant'Antonio – frazione di Visso in provincia di Macerata